Nicodemus Tessin er navnet på flere personer, blandt andre:

 Nicodemus Tessin den ældre (1615–1681) – svensk arkitekt.

 Nicodemus Tessin den yngre (1654–1728) – svensk arkitekt.